Corte di giustizia dell'Unione europea, tribunale dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo; si occupa della regolarità dell'applicazione dei trattati europei, dirimendo le controversie tra gli Stati, l'Unione e le organizzazioni.
 Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), tribunale internazionale a cui aderiscono molti stati europei, non legata in nessun modo all'Unione Europea, ma collegata al Consiglio d'Europa. Ha sede a Strasburgo (Francia) e si occupa di diritti umani negli stati membri, specie in rapporto a denunce presentate da singoli cittadini nei confronti degli Stati.
Talvolta con "Corte europea", vengono erroneamente indicate anche due corti internazionali con sedi in Europa:
 Corte penale internazionale, tribunale internazionale, con sede a L'Aia (Paesi Bassi) e giurisdizione mondiale; si occupa di giudicare penalmente imputati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
 Corte internazionale di giustizia o corte mondiale, organo delle Nazioni Unite con sede sempre a L'Aia, con il compito di dirimere le controversie tra gli Stati.